Németország
Niederweiler, település Rajna-vidék-Pfalz tartomány Eifel járásában 
Niederweiler, település Rajna-vidék-Pfalz tartomány Hunsrück járásában